Kalezić ist der Familienname von:

 Darije Kalezić (* 1969), bosnisch-schweizerischer Fußballspieler und -trainer
 Slavko Kalezić (* 1985), montenegrinischer Sänger
 Vasko Kalezić (* 1994), montenegrinischer Fußballspieler